Ooster- en Westerkade in Utrecht
 Oosterkade (Groningen)
 Oosterkade (Leeuwarden)
 Oosterkade (Rotterdam)
 Oosterkade (Sneek)
 Oosterkade (Stadskanaal)